Amt Freudenberg steht für:

 Amt Freudenberg (Baden), während der napoleonischen Zeit von 1807 bis 1813 bestehende Verwaltungseinheit im Norden des Großherzogtums Baden
 Amt Freudenberg (Grafschaft Hoya), Verwaltungseinheit bis 1885 im nördlichen Bereich des heutigen Landkreises Diepholz, Niedersachsen
 Amt Freudenberg (Hochstift Würzburg), Amt der Grafen von Wertheim und des Hochstifts Würzburg
 Amt Freudenberg (Kreis Siegen), Amt im Kreis Siegen, Nordrhein-Westfalen